Nutatie (natuurkunde), bewegingspatroon van draaiende voorwerpen, zoals een tol of een  hemellichamen
 Nutatie (plantkunde), bewegingspatroon van planten